Нове Селище — село, Великоігнатовський район, Мордовія, Росія
 Нове Селище — село, Березівський район, Одеська область, Україна